Grandval ist der Name folgender Gemeinden:
 Grandval BE im Kanton Bern, Schweiz
 Grandval (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich

Grandval ist der Name eines Stausees in Frankreich:
 Talsperre Grandval, Stausee der Truyère im Département Cantal, Region Auvergne-Rhône-Alpes

Grandval ist Namensbestandteil von:
 Kloster Moutier-Grandval, ehemaliges Kloster in Moutier, Kanton Bern, Schweiz

Grandval ist der Familienname folgender Personen:
 Charles-François Racot de Grandval (1710–1784), französischer Schauspieler
 Clémence de Grandval (1830–1907), französische Komponistin (Marie Félicie Clémence de Reiset, Madame de Grandval, Vicomtesse de Grandval)
 Gilbert Grandval (1904–1981), französischer Hochkommissar im Saarland, Generalresident für Marokko
 Nicolas Racot de Grandval (1676–1753), französischer Komponist, Cembalist und Dramaturg